Лагунита има више значења:

 Лагунита (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагунита (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лагунита, Лагунита де лос Серда (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагунита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагунита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику